Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2010 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Liezel Huber Bob Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Liezel Huber /  Bob Bryan (prvaka)
  Cara Black /  Leander Paes (četrtfinale)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
  Bethanie Mattek-Sands /  Daniel Nestor (polfinale)

<li>  Rennae Stubbs /  Dick Norman (prvi krog)
<li>  Jelena Vesnina /  Andy Ram (drugi krog)
<li>  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (četrtfinale)
<li>  Vania King /  Horia Tecău (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2010